Назакат Хосров кызы Теймурова (, род. 4 июля 1972) — азербайджанская исполнительница вокала, мугам. Солистка Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета. Народная артистка Азербайджана (2005).

Биография 
Назакат Хосров кызы Теймурова родилась 4 июля 1972 года в селе Алимадатли Агдамского района Азербайджанской ССР. 

После окончания 8-го класса средней школы поступила в Бакинский базовый энергетический техникум. Затем по конкурсу поступила в музыкальную школу имени Асафа Зейналлы и с 1991 по 1995 годы училась в классе Наримана Алиева.

В 1995 году для получения высшего образования поступила в Азербайджанскую государственную консерваторию, где брала уроки у народного артиста профессора Арифа Бабаева. С того же года является солисткой Азербайджанского Государственного академического театра оперы и балета. Первой ролью стала Лейли в "Лейли и Меджнун". В "Ашуг Гариб" она сыграла роль Шахсанам, в "Gəlin Qayas" - Гюльбахар, в "Натаване" - ханенде, в "Вагифе" - ханенде, в "Кероглу" - ханенде.

Наряду с работой в качестве солистки оперы, Назакет Теймурова также с высоким профессионализмом исполняет мугамы, народные и композиторские песни. Часто выступает на мероприятиях государственного уровня, юбилеях. Гастролировала с концертными программами в Германии, США, Корее, Японии, Венгрии, Франции, Турции, Иране, Швейцарии и других странах. Вокалистка достойно представляла азербайджанское искусство национального мугама на международных конкурсах и фестивалях. В настоящее время является солисткой театра оперы и балета, также работает преподавателем по вокалу и исполнению мугам в Национальной консерватории и музыкальном колледже.

В августе 2011 года Назакат Теймурова получила специальный приз ЮНЕСКО "Самый красивый звук" на VIII Международном музыкальном фестивале "Восточные традиции" в Самарканде, в Узбекистане. В феврале 2012 года в Италии увидел свет новый диск Назакет Теймуровой "Азербайджанская музыка". Пять раз с 2012 по 2016 годы она была удостоена президентской премии.

Проживает в городе Баку.

Награды и звания 
 Народный артист Азербайджанской Республики — 2005,
 Заслуженный артист Азербайджанской Республики — 2000.

Примечания

Ссылки 
 Инстаграм. Назакат Теймурова
 Фейсбук. Назакат Теймурова
Выпускники Бакинской консерватории
Преподаватели Бакинской консерватории